Saco van Teyens (1601-1650) - Nederlands bestuurder en vervener
 Saco van Teyens (1676-1735) - Nederlands bestuurder, erfgenaam van de familie Fockens
 Saco van Teyens (1697-1774) - Nederlands bestuurder en vervener
 Saco van Teyens (1797-1857) - Nederlands bestuurder en rechter